Mușchi se poate referi la:

Mușchi (plantă)
Mușchi (anatomie)
Mușchi de pământ
Mușchi (aliment), bucată de carne moale (de porc, de vacă etc.), desprinsă din regiunea coloanei vertebrate și folosită în alimentație.